Los sarcopterigios (Sarcopterygii, del griego σαρξ sarx, "carne", y πτερυξ pteryx, "aleta") son una clase  de vertebrados gnatóstomos conocidos como  peces de aletas carnosas o de aletas lobuladas.

En la clasificación clásica, la clase Sarcopterygii se compone de los peces pulmonados (dipnoos) y los celacantos, ambas subclases compuestas por peces óseos con aletas pares lobuladas. La similitud de estas aletas con las extremidades de tipo quiridio de los primeros anfibios, entre otros muchos caracteres, prueba que los vertebrados terrestres descienden de antiguos peces sarcopterigios. Esta relación de descendencia obliga, en la sistemática cladística, a incluir a los tetrápodos como miembros de Sarcopterygii, formando con ellos un taxón monofilético.

Características 

Los peces sarcopterigios poseen esqueleto óseo, de origen endocondral. Poseen mandíbulas y dientes con esmalte. La piel está recubierta por escamas; en especies extintas, estas poseen una capa de cosmina en su superficie. En las especies actuales la aleta caudal es dificerca, es decir, la columna vertebral llega hasta el extremo de ésta y la membrana se desarrolla simétricamente hacia arriba y abajo de la misma.

Las aletas son pareadas; tienen un solo elemento esquelético basal. Los radios dermales son cortos. Arcos óseos sostienen las branquias. El corazón tiene un seno venoso, cono arterioso, dos atrios y presenta división parcial del ventrículo; la circulación tiene dos circuitos, pulmonar y sistémico diferenciados. Los pulmones se utilizan para respirar en los dipnoos pero no en el celacanto, en el que se han convertido en órganos de flotación. El sistema nervioso tiene cerebro, cerebelo y lóbulos ópticos diferenciados.

Clasificación 

Los sarcopterigios se subdividen en tres subclases:

 Coelacanthimorpha. Incluye diversos géneros fósiles, sobre todo del Devónico y Carbonífero y uno solo actual, Latimeria (los celacantos).
 Dipnoi. Se conocen con el nombre de peces pulmonados porque poseen pulmones funcionales.
 Tetrapodomorpha. Sarcopterigios extintos del Devónico con diversos caracteres tetrápodos. Las formas primitivas tenían una apariencia intermedia entre los peces y los anfibios.

Filogenia
Las relaciones filogenéticas de los sarcopterigios son las siguientes:

Evolución 

Los peces de aletas lobuladas (sarcopterigios) y sus parientes los peces de aletas rayadas (actinopterigios) forman la superclase de los peces óseos (Osteichthyes) caracterizados por su esqueleto óseo en lugar de cartilaginoso. Por lo demás, existen grandes diferencias en las estructuras de las aletas, respiratorias y circulatorias entre los sarcopterigios y los actinopterigios, como la presencia de capas cosmoideas en las escamas de los sarcopterigios. Los primeros fósiles de sarcopterigios se encontraron en el Silúrico superior, hace unos 418 Ma (millones de años). Se parecían mucho a los acantodios (los "peces espinosos", un taxón que se extinguió a finales del Paleozoico). En el Devónico temprano-medio (416-385 Ma), mientras los placodermos depredadores dominaban los mares, algunos sarcopterigios llegaron a hábitats de agua dulce.

En el Devónico temprano (416-397 Ma), los sarcopterigios se dividieron en dos linajes principales: los celacantos y los rhipidistios. Los celacantos nunca abandonaron los océanos y su apogeo se produjo a finales del Devónico y el Carbonífero, entre 385 y 299 Ma, ya que fueron más comunes durante esos periodos que en cualquier otro del Fanerozoico. Los celacantos del género Latimeria viven aún hoy en los océanos abiertos (pelágicos).

Los Rhipidistianos, cuyos antepasados probablemente vivían en los océanos cerca de las desembocaduras de los ríos (estuarios), abandonaron el mundo oceánico y emigraron a hábitats de agua dulce. A su vez, se dividieron en dos grandes grupos: los peces pulmonados y los tetrapodomorfos. Los peces pulmonados alcanzaron su máxima diversidad durante el Triásico; en la actualidad quedan menos de una docena de géneros. En el Devónico medio (397-385 Ma) desarrollaron los primeros protopulmones y protolimbos, adaptándose a vivir fuera de un medio acuático sumergido.

Véase también
 Anexo:Géneros de sarcopterigios

Referencias

Enlaces externos